CGE est un sigle qui peut signifier :
 Compagnie générale d'électricité ;
 Compagnie générale des eaux ;
 Comptoir général d'emballage ;
 Conférence des grandes écoles, une association française d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;
 Comité général d'étude, le premier organe central de la Résistance, constitué par Jean Moulin en  (Voir page du Conseil national de la Résistance) ;
 Chrétiens en grande école, un réseau regroupant toutes les communautés chrétiennes des grandes écoles françaises ;
 Compte général de l'État ;
Conseil général de l'économie.

CGE est un code qui peut signifier :
 , Maryland, États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports